Nekrassowka (russisch und ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften

in Russland:
 Nekrassowka (Moskau), Siedlung und gleichnamiger Rajon der Stadt Moskau

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Nekrassowka (Amur, Belogorski), in der Oblast Amur, Belogorski rajon
 Nekrassowka (Amur, Iwanowski), in der Oblast Amur, Iwanowski rajon
 Nekrassowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Nekrassowka (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Nekrassowka (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Nekrassowka (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Nekrassowka (Kaliningrad), im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1947 Nordenthal, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Nekrassowka (Omsk, Kormilowski), in der Oblast Omsk, Kormilowski rajon
 Nekrassowka (Omsk, Nischneomski), in der Oblast Omsk, Nischneomski rajon
 Nekrassowka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Nekrassowka (Rjasan, Jermischinski), in der Oblast Rjasan, Jermischinski rajon
 Nekrassowka (Rjasan, Kassimowski), in der Oblast Rjasan, Kassimowski rajon
 Nekrassowka (Rjasan, Schilowski), in der Oblast Rjasan, Schilowski rajon
 Nekrassowka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Nekrassowka (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Nekrassowka (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Nekrassowka (Wladimir), in der Oblast Wladimir

in der Ukraine:
 Nekrassowka (Bachtschyssaraj), in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj
 Nekrassowka (Sowjetskyj), in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj